Аллсвенскан 1986 () — 62-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 19 апреля и закончился 1 ноября 1986 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1986 
Швеция
Спорт в Швеции в 1986 году